Wuwei – miasto w Chinach, w prowincji Gansu
 Wuwei – miasto na prawach powiatu w Chinach, w prowincji Anhui, w prefekturze miejskiej Wuhu
 Wu wei – pojęcie w taoizmie